Araponga peut désigner :

 Araponga le nom donné aux oiseaux du genre Procnias ;
 Araponga, municipalité de l'État du Minas Gerais, au Brésil ;
 Araponga, telenovela brésilienne, diffusée en 1990.